Narciarstwo alpejskie na Zimowej Uniwersjadzie 2019 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas uniwersjady w dniach 3–11 marca 2019 roku w Bobrowym Łogu.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2019
Zimowa Uniwersjada 2019